Källner kan syfta på

Claes-Göran Källner, svensk jurist och ämbetsman.
Gustaf Källner, svensk militär.
Hans Källner, tysk general.
Niklas Källner, svensk journalist och programledare.
Oskar Källner, svensk författare.